Ставка Верховного главнокомандующего:
 Ставка Верховного главнокомандующего в Российской империи во время Первой мировой войны (1914—1918).
 Ставка Верховного главнокомандования в СССР во время Второй мировой войны (1941—1945).
 Ставка Верховного главнокомандующего на Украине во время российского вторжения (2022).